ZFW peut faire référence à :
  ;
 Zero-fuel weight (en français : Masse zéro-carburant), la masse totale d'un avion à sec.